Apocalypse puede referirse a:

 Nombre en inglés para los diversos posibles significados de Apocalipsis.
 Apocalypse: banda brasileña de música progresiva.
 Apocalypse: videojuego para PlayStation.
 Apocalypse, Nowish: episodio de la serie Ángel.